Mała Turnia – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Olkuskiej
 Mała Turnia – skała w gminie Mysłakowice w powiecie jeleniogórskim
 Mała Turnia – skała w gminie Podgórzyn w powiecie jeleniogórskim
 Mała Turnia – turnia w masywie Wielkiej Turni w Tatrach